

Свешино — гміна в Кошалінському повіті Західнопоморського воєводства
 Сьвешино — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Сьвешино — село в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства